El Equipo Aqua y el Equipo Magma son dos organizaciones rivales en los juegos de Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda quienes tratan de expandir los terrenos, el Equipo Aqua trata de expandir el océano para los pokémon acuáticos, el Equipo Magma trata de expandir la tierra para los pokémon terrestres.

Equipo Aqua
Datos Esenciales
Nombre de la Organización: Equipo Aqua
Tipo de Organización: Sindicato del Crimen
Lugar de Origen: Hoenn
Miembros Claves: Aquiles (Jefe), Shelly, Matt (Administradores)
Propósito: Capturar a Kyogre para incrementar la masa de agua y crear más espacio para los pokémon del mar, creyendo que haciendo esto harán del mundo un lugar mejor.

En el mundo Pokémon, el Equipo Aqua o Equipo Agua es un grupo de ladrones/pacificadores en la región Hoenn. Se especializan en Pokémon de agua y siniestros.

La base del Equipo Aqua es un submarino nuclear gigante fuera del mar, con un helicóptero para viajar por mar y tierra. Los miembros del equipo usan camisas blancas con rayas horizontales negras y jeans. Su pañoleta tiene una letra "A" dibujada con forma de huesos (como los de las banderas piratas). Como el Equipo Magma, el Equipo Aqua es dirigido por una ruda Comandante. Shelly (Izumi en la versión japonesa) es referida como la Líder del Equipo Aqua, aunque el actual líder es Archie (Aogiri en la versión japonesa).

El Equipo Aqua es comparado con una banda de piratas y son expertos en el campo de la Oceanografía al igual que de los Pokémon de agua. Ellos solo existen en la región Hoenn y no reconocen al Equipo Rocket, a diferencia del Equipo Magma. El Equipo Aqua son los antagonistas principales del Equipo Magma y están actualmente en una guerra con los otros. La principal meta del Equipo Aqua es inundar [parcialmente] el mundo como un gigante océano para sus Pokémon de agua, creyendo que haciendo esto harán del mundo un lugar mejor. Para ese fin, despertarán a Kyogre de su sueño. 

El Equipo Aqua es ligeramente menos violento que el Equipo Magma (y viceversa en el manga), y tiene más mujeres en su grupo. La Comandante del Equipo Aqua es una mujer, y sus principales pensamientos sobre Ash Ketchum no son muy claros, aunque ella y el Comandante del Equipo Magma (quien parece haber teneido una relación de algún tipo con ella alguina vez) lo ven como un estorbo. El Equipo Aqua es bien conocido en la región Hoenn, y a menudo chantajean a los pescadores locales para decir mentiras.

Archie
 es el jefe del Equipo Aqua. 

En el anime, es un implacable villano que una vez fue amigo de Maxie. Sin embargo, como llegó a ser más avanzado en el crecimiento Pokémon, se volvió más ambicioso, y organizó al Equipo Aqua y peleó contra el Equipo Magma por el control del mundo. En el episodio 306 ("La Batalla de las Leyendas"), Archie absorbió la Esfera Roja en su cuerpo, ganando el poder de controlar a Kyogre, pero la esfera fue expulsada de su cuerpo porque no podría tomar la tensión de la energía del orbe. Archie no tiene recuerdos de ese evento.

En los juegos, es un individuo equivocado que creía estar haciendo lo correcto.

Anime
El Equipo Aqua aparece en la temporada Pokémon Advanced Battle (Batalla Avanzada), donde intentan controlar el mundo. Shelly, disfrazada como un Magma, deja a Kyogre en el mar, el cual fue luego usado para destruir la isla donde estaba el grupo de los Magma. Archie usó La Esfera Roja para controlar a Kyogre, y le ordenóp destruir la isla. Cuando el Pikachu de Ash se enlazó con la Esfera Azul, Groudon atacó a Kyogre. Luego de un enfrentamiento casi titánico etre Groudon y Kyogre; desaparecen.

Equipo Magma 
Datos Esenciales
Nombre de la Organización: Equipo Magma
Tipo de Organización: Sindicato del Crimen
Lugar de Origen: Hoenn
Miembros Claves: Maxie (Jefe), Tabitha, Courtney (Administradores)
Propósito: Capturar a Groudon para incrementar la masa de tierra, creyendo que por crear más espacio para la vida en la tierra ellos harán del mundo un lugar mejor.

En el mundo Pokémon, el Equipo Magma o Equipo Magma es otro grupo de ladrones/pacificadores en la región Hoenn. Son un grupo de expertos en los campos de la geología y la Tectónica de placas. Como el Equipo Rocket, algunos rebeldes son ladrones de Pokémon, pero el Equipo Magma se especializa en el campo de los Pokémon de Fuego y Tierra. 

El grupo usa uniformes de color rojo oscuro con una "M" negra estilizada, hecha de montañas o volcanes en sus camisetas. El líder del Equipo Magma es Maxie (Matsuba en la versión japonesa), pero su segundo al mando es El Comandante, llamado Tabitha (Homura en la versión japonesa). Otro notable miembro del Equipo Magma es Brody (Ban'nai en la versión japonesa), quien posee un Ditto y es capaz de imitar la voz y apariencia del cualquiera que desee, ganándose el nombre de 'El Hombre de las Mil Caras'. El Equipo Magma a menudo usa equipo que es normalmente usado para experimentos con temperaturas altas. No tienen vehículos excepto el helicóptero del Comandante. 

El Equipo Magma es el rival más despiadado del Equipo Aqua. Aunque el Equipo Magma no existe fuera de la región Hoenn, conocen el trabajo del Equipo Rocket, quienes no tienen una sucursal en Hoenn. El propósito principal del Equipo Magma es expandir la masa de tierra, creyendo que por crear más espacio para la vida en la tierra ellos harán del mundo un lugar mejor. Para ese fin, despertarán a Groudon de su sueño.

El Equipo Magma frecuentemente hace apariciones en la temporada Pokémon Advanced (Fuerza Máxima), y son vistos simplemente como los "hermanos mayores" más que un adecuado archirrival. Luego de un enfrentamiento casi titánico etre Groudon y Kyogre; desaparecen. Se ha verificado que ni el Equipo Aqua ni el Equipo Magma aparecerán en algunos episodios futuros de Pokémon. Brody, sin embargo, hace una aparición final luego de la desaparición del Equipo Magma.

Maxie
 es el líder del Equipo Magma.

En el anime y en los juegos, Maxie quiere borrar la mayor parte del mar por más tierra usando (en Rubí y Esmeralda) un volcán a Groudon. Está más equivocado que su rival, y cree que sus acciones beneficiarán a otros.

Maxie conoce a Ash en el episodio "Capturando a Groudon" y le dice sus sueños. Le cuenta además a Ash sobre la Esfera Azul, la cual podría controlar a Groudon, y con ella en sus manos, podría hacer una mejor vida para él. Repentinamente, Pikachu es poseído por la Esfera Azul. Así puede controlar a Groudon, y una cataclísmica batalla comienza.

Luego de la batalla, Maxie agradece a Ash, descubriendo que la tierra de Hoenn fue perfecta de la manera en que está. Él deja al Equipo Magma y desde entonces no se le vuelve a ver.

En el Juego 
Los equipos Aqua y Magma aparecen en las versiones Rubí, Zafiro y Esmeralda de los juegos Pokémon correspondientes a la tercera generación. Sus roles son distintos a través de las tres versiones de este juego.

En Rubí, el Equipo Aqua se hace amigo del protagonista e intenta detener al Equipo Magma de conquistar el mundo. Magma tiene varios complots, todos ellos involucran expandir la masa de tierra para que así más Pokémon puedan vivir en la tierra. El líder, Maxie, toma la Esfera Roja del Monte Pírico (Mt. Pyre). Se dice que la Esfera Azul tiene un gran poder y Maxie cree que puede controlar al legendario Pokémon Groudon con dicha esfera. Roban un submarino y entran a la Caverna Abisal (Seafloor Cavern), donde exitosamente despiertan a Groudon. Sin embargo, Groudon desobedece y huye. Cuando Maxie sale a la superficie, se paraliza al descubrir que Hoenn se está calentando bajo un fulminante sol. El jugardor entra a la Cueva del Origen y puede capturar o contener a Groudon debilitándolo, revirtiendo a Hoenn de vuelta a la normalidad. La última vez que se ve a Maxie es en Mt. Pyre dejando la esfera Azul y el protagonista deja la esfera Roja.

En Zafiro, las situaciones son inversas. El Equipo Magma se hace amigo del protagonista e intenta detener al Equipo Aqua. El Equipo Aqua roba la Esfera Roja para despertar al legendario Pokémon Kyogre. En lugar de expandir la masa de tierra, ellos buscan expandir el mar para que así más Pokémon puedan vivir en el mar. Como Groudon, Kyogre huye luego de ser despertado. Y trae tormentas eternas en lugar de un sol abrasador. Como en Rubí, el jugador entra a la Cueva del Origen para revertir a Hoenn de vuelta a la normalidad. La última vez que se ve a Archie es en Mt. Pyre dejando la esfera Roja y el protagonista deja la esfera Azul.

En Esmeralda, ambos equipos son el enemigo.  En Rubí y Zafiro, ambos equipos tenían sus escondites secretos en el mar. En Esmeralda, el Equipo Magma tiene su base en un lugar llamado Desfiladero (Jagged Pass), donde Maxie despierta a Groudon y huye. Como en Zafiro, Archie roba el submarino y va a la Caverna Abisal (Seafloor Cavern) para despertar a Kyogre que también huye. En una corta escena, Groudon y Kyogre comienzan a pelear en Arrecípolis (Sootopolis). El jugador entra a la Cueva del Origen para obtener información de Wallace que revela la existencia de un tercer Pokémon que vive en el Pilar Celeste (Sky Pillar), el jugador navega hacia allá y despierta al legendario Pokémon Rayquaza.

Rayquaza entonces desciende y fuerza a los dos legendarios a retroceder. Los Pokémon se pueden capturar en Lv 70 después de completar la Liga Pokémon (Excepto Rayquaza que se puede capturar de inmediato en el Sky Pillar a Lv 70 después de resolver esta batalla). La última vez que se ve a los líderes es dejando las esferas en Mt. Pyre (en vez de una esfera, en este juego se obtiene el emblema Magma).

Personajes de Pokémon
Villanos ficticios
Activistas ficticios
Piratas ficticios
Ladrones ficticios
Científicos ficticios
Japoneses ficticios
Organizaciones ficticias